Аведикя́н — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Аведикян, Серж (род. 1955) — французский кинорежиссёр, актёр, продюсер, сценарист армянского происхождения.
 Аведикян, Тигран — французский кинорежиссёр и сценарист армянского происхождения.

См. также 
 Аведиков